Localitate
 Radovanu, o localitate în județul Călărași, Muntenia
 Râu
 Râul Radovanu, un curs de apă, afluent al râului Nera

Toponime românești
Nume de familie românești